Canillas (Madrid), barri de Madrid integrat en el districte d'Hortaleza
 Canillas de Abajo, municipi a la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó (Espanya)
 Canillas de Aceituno, municipi a la província de Màlaga (Andalusia, Espanya)
 Canillas de Albaida, municipi a la província de Màlaga (Andalusia, Espanya)
 Canillas de Esgueva, municipi de la província de Valladolid a la comunitat autònoma espanyola de Castella i Lleó (Espanya)
 Canillas de Río Tuerto, municipi a la regió de la Rioja Alta (Espanya)